Le tournoi d'Atlanta 2010 se déroule du 19 au 25 juillet et se dispute sur dur. Il remplace dans le calendrier le tournoi d'Indianapolis qui vit sa dernière édition en .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en juillet 2010